На этой странице перечислены авиационные двигатели производства Китайской Народной Республики .

Сокращения

Поршневые двигатели

Турбовинтовые двигатели

Турбовальные двигатели

Турбореактивные двигатели

Турбовентиляторные двигатели

Примечания 

Авиационная промышленность Китая